Hydroelectric Station ist der Name folgender historischen Wasserkraftwerke in Tennessee, Vereinigte Staaten:

 Burgess Falls Hydroelectric Station im Putnam County  
 Harms Mill Hydroelectric Station im Lincoln County  
 Lawrenceburg No. 1 Hydroelectric Station im Lawrence County  
 Lillard's Mill Hydroelectric Station im Marshall County  
 McMinnville Hydroelectric Station im Warren County  
 Sparta Hydroelectric Station im White County  
 Walker Mill Hydroelectric Station im Sevier County  
 Walter Hill Hydroelectric Station im Rutherford County